Alhassane Issoufou (Niamei, 1 de janeiro de 1981) é um futebolista profissional nigerino que atua como defensor.

Carreira 
Alhassane Issoufou representou o elenco da Seleção Nigerina de Futebol no Campeonato Africano das Nações de 2013.

Ligaçães externas 

Jogadores da Seleção Nigerina de Futebol
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2013
Nigerinos expatriados na Argélia
Nigerinos expatriados em Burquina Fasso
Nigerinos expatriados na Costa do Marfim
Nigerinos expatriados em Marrocos